Bulat este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ștefan Bulat (1892–1963), politician moldovean/român, deputat în Sfatul Țării.
 Mihai Bulat (?), pilot român de aviație din al Doilea Război Mondial.
 Gurgen Bulat (1900–1949), politician sovietic moldovean.
 Nicolae Bulat (n. 1952), istoric moldovean.
 Eugenia Bulat (n. 1956), poetă și publicistă moldoveană.
 Victor Bulat (n. 1985), fotbalist moldovean.